Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм Заліщицького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Лисичники Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У 1711 році в селі існувала дерев'яна церква. У 1744 році повінь її частково зруйнувала. Багато священиків несли тут своє пастирське служіння.

За час служіння о. Івана Білоруського збудовано кам'яний храм Покрови Пресвятої Богородиці. Священник о. Михайло Минула був єдиним делегатом від Заліщицького деканату на Львівському об'єднавчому соборі у 1946 році.

З 1992 року православні та греко-католики відправляють богослужіння почергово.

За час служби о. Григорія Бубля на парафії усім селом перекрили храм, поміняли вхідні двері, встановлено піднавіс, а до 100-літнього ювілею церкви відреставрували її ззовні.

За попередніх священиків люди збудували навколо церкви великий кам'яний мур, у 70-х роках зроблено внутрішній розпис. До 1000-літнього ювілею Хрещення Руси-України на церковному подвір'ї встановлено високий дерев'яний хрест.

Парохи 

 * о. Яків Маркович (1711),
 о. Прокіп Савицький (1787),
 о. Василь Ловецький (1803—1820),
 о. Мар'ян Винницький (1847), 
 о. Іоан Винницький (1885—1886, до 1890),
 о. Дмитро Лойванюк (1892),
 о. Іван Білоруський (1892—1920),
 о. Іван Коцик (1920—1925),
 о. Андрій Василина (1920—1925),
 о. Михайло Минула (1928—1958),
 о. Никифорів (1958),
 о. Матіюк,
 о. Тимчишин (1963—1965),
 о. Салєвич (1965—1971),
 о. Михайло Велеган (1971—1973),
 о. Олександр Миколаїв (1973—1977),
 о. Йосип Смішко (1977—1987),
 о. Михайло Венгерак (1987—1989),
 о. Володимир П'єцух (1989—1994),
 о. Григорій Бубель (з 1994).
</div>

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Лисичники
Лисичники